

Кейп-Вінсент — місто, штат Нью-Йорк
 Кейп-Вінсент — селище, штат Нью-Йорк